Keng kan som auktorsförkortning betyda:

 Hsüan Keng
 Pai Chieh Keng
 Yi Li Keng

Robotskapade auktorsförkortningar